RWS:

 Rheinisch-Westfälische Sprengstoffwerke - старейшая германская компания по производству боеприпасов, бывш. H. Utendoerffer Patronenfabrik, Nürnberg.
 Russian World Studios — «Всемирные русские студии», российская кинокомпания, занимающаяся производством и дистрибуцией полнометражных и многосерийных фильмов.
 Running With Scissors Inc. — американская группа разработчиков компьютерных игр.